Djupskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Djupskäret, Malax, Österbotten, 
 Djupskäret, Vasa, Österbotten,